Collegio elettorale di Terracina – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Terracina – collegio elettorale del Senato della Repubblica